Der Herrgottschnitzer von Ammergau steht für:

 Der Herrgottschnitzer von Ammergau (Ganghofer), Theaterstück von Ludwig Ganghofer (1880)
 Der Herrgottschnitzer von Ammergau (1952), deutscher Film von Harald Reinl (1952)